Warkały ist ein polnischer Ortsname:
 Warkały (Jonkowo), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Warkallen, Kreis Allenstein, Ostpreußen)
 Warkały (Miłakowo), Dorf im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren (bis 1945: Workallen, Kreis Mohrungen, Ostpreußen)